Linn Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Linn Township (Illinois)
 Linn Township (Cedar County, Iowa)
 Linn Township (Dallas County, Iowa)
 Linn Township (Linn County, Iowa)
 Linn Township (Warren County, Iowa)
 Linn Township (Kansas)
 Linn Township (Audrain County, Missouri)
 Linn Township (Cedar County, Missouri)
 Linn Township (Dent County, Missouri)
 Linn Township (Moniteau County, Missouri)
 Linn Township (Osage County, Missouri)
 Linn Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Lynn Township